Rounders peut designer :
 Rounders, le nom d'un jeu de balle
 Rounders, le titre original du film Les Joueurs, sorti en 1998 et réalisé par John Dahl